

Боровлянська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Боровлянська сільська рада — сільське поселення, Притобольний район, Курганська область
 Боровлянська сільська рада — сільське поселення, Ребріхинський район, Алтайський край
 Боровлянська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край